Кастеллацци — фамилия. 

Известные носители:
 Кастеллацци, Армандо
 Кастеллацци, Лука

См. также 
 Кастеллаццо